Пре́мия Дэ́нни Ха́йнемана в о́бласти астрофи́зики () — премия, ежегодно присуждаемая Американским астрономическим обществом совместно с Американским институтом физики. Была учреждена в 1979 году фондом Хайнемана, получила своё название в честь бизнесмена и мецената .

Лауреат избирается комитетом из шести человек. Награждение проходит на одном из полугодовых съездов Американского астрономического общества. Во время этого съезда лауреату предлагается прочитать лекцию, посвящённую проблеме, за которую получена премия. Премия присуждается за опубликованные работы в области астрофизики, которые внесли значительный вклад в эту область.

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 
 

Хайнемана в области астрофизики
Хайнемана в области астрофизики
Хайнемана в области астрофизики
Хайнемана в области астрофизики
 
Физика и общество
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту